Гельбах (нем. Gelbach) — река в Германии
 Гельбах — село, Кизилюртовский район Дагестана